Matwé Middelkoop e Marcelo Demoliner erano i detentori del titolo, ma in questa edizione del torneo Demoliner ha scelto di partecipare con il messicano Santiago González, mentre Middelkoop ha preso parte al concomitante Open Sud de France. 

In finale Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves hanno sconfitto Romain Arneodo e Benoît Paire con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Austin Krajicek /  Franko Škugor (quarti di finale)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (primo turno)

 Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (primo turno)
 Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (primo turno)

Wildcard 

  Oliver Marach /  Agustín Velotti (quarti di finale)

 F Delbonis /  JI Londero (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Collegamenti esterni 
 

Cordoba Open 2021